El municipio de Sungurlare es un municipio de la provincia de Burgas, Bulgaria. Tiene una población estimada, a mediados de septiembre de 2022, de .

Está ubicado al sureste del país, cerca de la costa del mar Negro. Su capital es la ciudad de Sungurlare.

Referencias

Enlaces externos

Municipios de la provincia de Burgas